Шва может означать:
 Шва — гласный среднего ряда среднего подъёма, [ə] в МФА.
 Шва  — буква расширенной латиницы.
 Шва  — буква расширенной кириллицы.
 Шва  — огласовка в иврите.

См. также 
 Ǝǝ — перевёрнутая буква E расширенной латиницы.